Francja:
 Thann – miejscowość
 Thann – okręg
 Thann – kanton

Zobacz też:
 Tann